Рагозин, Николай Александрович (1891—1957) — подполковник, лётчик, участник нескольких войн.
 Рагозин, Николай Маркович (1802—1870) — русский гидрограф, исследователь Арктики.